Tarphops är ett släkte av fiskar. Tarphops ingår i familjen Paralichthyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattfiskar
Tarphops